Miejscowości w USA:
 Collyer – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Trego
Gminy w USA:
 Collyer (ang. Collyer Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Trego